Geneseo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Geneseo Township (Illinois)
 Geneseo Township (Cerro Gordo County, Iowa)
 Geneseo Township (Tama County, Iowa)
 Geneseo Township (South Dakota)